1,2-dimethoxyethaan, een hoogkokend, inert organisch oplosmiddel
 Ethyleendimethacrylaat, een crosslinker voor additiepolymeren
 Extended Gaussian disorder model, een techniek in gebruik bij het ontwerp van analysemethoden
 De luchthavencode van een MoD Boscombe Down, een Engels militair vliegveld